Ато́рней () — довірений представник певної правової структури, що надає юридичні послуги довірителю — юридичній або фізичній особі.

Категорія державних службовців в англо-саксонській системі права (Велика Британія, Канада, США та ін.), яка не має аналогів в інших правових системах.

Посада генерального А. в США і Канаді  об'єднана з посадою міністра юстиції, який знаходиться при політичній владі, але його обов'язком є відстоювання громадських і державних інтересів з повною об'єктивністю і всебічністю.

Література

Посилання 
 В. І. Шишкін. Аторней  //

Примітки 

Правознавство